Malary (powiat Kościerski), een plaats in het Poolse district Kościerski, woiwodschap Pommeren
 Malary (powiat Starogardzki), een plaats in het Poolse district Starogardzki, woiwodschap Pommeren